Tom Johnston (econoom) (1927-2009), een Brits econoom
 Tom Johnston (zanger) (1948), een Amerikaanse zanger en gitarist
 Tom Johnston (voetballer) (1918-1994), een Schots voetballer en trainer
 Tom Johnston (politicus) (1881-1965), een Schots politicus